Die Libanesische Premier League 1999/2000 war die 40. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Al-Ahli Saida und Al Bourj stiegen nach der Saison 1998/99 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Hekmeh FC und Al-Majd.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1999/2000 bei RSSSF.com

1999 00
Fußballsaison 1999/2000